Malchower See ist der Name folgender Seen in Deutschland:

 Malchower See (Berlin), See im Bezirk Lichtenberg, Berlin
 Malchower See (Mecklenburg), See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern